Инишбофин (, ):
 Инишбофин (Донегол) — остров на севере Ирландии вблизи побережья деревни Махаря-Раурти, графство Донегол.
 Инишбофин (Голуэй) — остров вблизи западного побережья Ирландии в заливе Клю, графство Голуэй.